Витинский — фамилия.

Известные носители 
 Витинский, Елисей Васильевич — русский офицер, георгиевский кавалер
 Витинский, Стефан — российский поэт XVIII века, педагог, профессор философии.
 Витинский, Юрий Иванович (1926—2003) — советский астроном.